Том и Джерри — многозначное понятие:

 «Том и Джерри» — серия короткометражных мультфильмов о приключениях кота Тома и мышонка Джерри.
 «Том и Джерри. Комедийное шоу» — американский анимационный мультсериал.
 «Том и Джерри. Детские годы» — американский анимационный мультсериал.
 «Том и Джерри: Шерлок Холмс» — американский рисованный полнометражный мультфильм Спайка Брандта и Джеффа Сьержи.
 «Том и Джерри и Волшебник из страны Оз» — американский рисованный полнометражный мультфильм Спайка Брандта.
 «Том и Джерри: История о Щелкунчике» — американский полнометражный мультфильм Спайка Брандта.
 «Том и Джерри: Фильм» — американский полнометражный мультфильм Фила Романа.
 «Том и Джерри» — американский художественный фильм Тима Стори.
 «Том и Джерри, или Жизнь в Лондоне» — сценическая адаптация романа «Жизнь в Лондоне» писателя Пирса Игана.
 «Том и Джерри» — алкогольный коктейль.